Gzim Selmani (né le  à Huizen aux Pays-Bas) plus connu sous le nom de Rezar est un catcheur (lutteur professionnel) et un pratiquant d'arts martiaux mixtes albanais. Il est principalement connu pour son travail à la  (WWE) de 2015 à 2020.

Il grandit aux Pays-Bas et pratique divers arts martiaux et commence à être pratiquant d'arts martiaux mixtes de 2012 à 2014.

En , il s'engage avec la WWE et prend le nom de Rezar à la NXT. Il fait équipe avec Akam avec qui il remporte le tournoi  puis les championnats par équipes de la NXT.

Jeunesse 
Les parents de Selmani sont des albanais du Kosovo. Il a un frère aîné Egzon et tous deux commencent très tôt à pratiquer plusieurs arts martiaux ou sports de combat. Il commence le judo à quatre ans, le kickboxing à 12 ans et les arts martiaux mixtes à 15 ans.

Carrière de combattant d'arts martiaux mixtes 
Selmani s'entraîne pour être combattant d'arts martiaux mixtes au camp d'entraînement . Il remporte deux combats amateurs de shooto aux Pays-Bas avant de vaincre Anatoli Ciumac le  pour son premier combat professionnel. Il connait sa première défaite quand Ante Delija le met K.O. le . Après cette défaite, il enchaine les victoires en soumettant Mario Milosavljevic  le  puis Tomaz Simonic le .

Le , il réussit à soumettre l'ancien combattant de l' Oli Thompson en le soumettant après 18 secondes de combat. Après ce combat, le  le contacte pour affronter Daniel Gallemore le  au cours de Bellator 130. Selmani tient tête à son adversaire durant la première reprise avant d'être mis K.O. à moins de 30 secondes de la fin de la seconde reprise.

Carrière de catcheur

World Wrestling Entertainment

NXT (2015–2018) 
Le , Selmani signe un contrat avec la . Il rejoint le , le centre d'entraînement de la fédération.

Il commence sa carrière en utilisant son véritable nom et perd face à Josh Woods pour son premier combat le . Pour sa première apparition télévisé le  à NXT, il fait équipe avec Sunny Dhinsa avec Paul Ellering comme manager et remportent de manière expéditive leur match face à CJ O'Doyle et Sean Swag. Ils se font appeler les  et ils prennent des noms de ring en août : Dhinsa se fait appeler Akam tandis que Selmani prend le nom de Rezar. Le , la WWE annonce que les  vont participer au tournoi Dusty Rhodes . Ils participent au tournoi  où ils éliminent Gurv et Harv Sihra au premier tour le . Ils passent les quarts de finale après leur victoire sur No Way José et Rich Swann le . La semaine suivante, ils éliminent Johnny Gargano et Tommaso Ciampa et se qualifient pour la finale. Ils remportent ce tournoi le  après leur victoire face à TM61 (Nick Miller et Shane Thorne).

Leur victoire dans ce tournoi font d'eux les challengers pour le championnat par équipes de la NXT à  le . Ils remportent ce titre face à Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Le , les   défendent leur titre face à Gargano et Ciampa ; ce match se conclut sur un disqualification d'Akam et Rezar à la suite de l'intervention de . Lors de NXT Takeover: Brooklyn III, ils perdent contre SAniTY et perdent leurs titres. A la fin du match, ils se font attaquer par Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Le 1er novembre leur match contre SAniTY se termine en double disqualification à la suite d'une attaque de Adam Cole, Bobby Fish et Kyle O'Reilly ce qui fait qu'ils ne récupèrent pas les NXT Tag Team Championship. Le  à NXT, ils battent Oney Lorcan et Danny Burch. Le  à NXT, ils tabassent des jobbers avant de s'adresser a The Undisputed Era les prévenant qu'ils vont leur prendre leurs titres; 

Le  à NXT, lors du premier tour du 2018 Dusty Rhodes Classic, ils battent TM-61. Le  à NXT, ils passent les demi-finales du Dusty Rhodes Classic en battant The Street Profits. Le  à NXT lors de la finale du Dusty Rhodes Classic, The Authors of Pain affrontent Roderick Strong et Pete Dunne au cours d'un match terminé en double disqualification après une attaque de Adam Cole et Kyle O'Reilly, William Regal annonce alors que les trois équipes s'affronteront à NXT Takeover: New Orleans. Le  à NXT Takeover: New Orleans, ils ne remportent pas les titres par équipe de la NXT en perdant contre The ndisputed Era, ce match impliquait également Roderick Strong et Pete Dunne.

Raw (2018-2020) 
Le  à Raw lors du Superstar Shake-Up, The Authors of Pain font leurs débuts en battant Heath Slater et Rhyno. Le  à Raw, ils battent deux jobbers. Le  à Main Event, ils battent Apollo Crews et Titus O'Neil. 

Le  à Raw, ils battent Rich et Rex Gibson, après le match ils continuent de les attaquer mais ils sont repoussés par The Titus Worldwide. Le  à Raw, ils battent The Titus Worldwide. Le  à Raw, ils les battent de nouveau sans grandes difficultés.

Le  à Raw, Rezar bat Titus O'Neil. Le  à Raw, The Authors of Pain & Mojo Rawley perdent contre Bobby Roode & The Titus Worldwide. Le  à Raw, Akam & Rezar battent The Titus Worldwide.

Le  à Raw, ils font leurs entrée soutenus par leur nouveau manager, le manager général de WWE 205 Live: Drake Maverick. Ils battent ensuite rapidement Keith Thompson & Jimmy James, Maverick annonce ensuite qu'il compte faire de Akam et Rezar les futurs champions par équipe. Le  à Raw, ils changent de nom de ring pour AOP et battent Nathan Bradley & Ronnie Ace. Le  à Raw, ils battent deux jobbers. Le  à Raw, Akam, Rezar et Baron Corbin perdent contre The Shield.

Le 1er octobre à Raw, ils attaquent The B-Team. La semaine suivante à Raw, ils attaquent Bobby Roode, Chad Gable et The Ascension. Le  à Raw, ils battent The Conquistador (qu'ils pensaient être Kurt Angle) au cours d'un match handicap.  Le  à Raw, Akam & Rezar perdent un triple threat tag team match impliquant The Ascension et Chad Gable & Bobby Roode au profit de ces deux derniers. Après le match, ils attaquent Gable & Roode.

Raw Tag Team Champion et renvoi (2018-2020) 
Le  à Raw, Akam & Rezar battent Seth Rollins au cours d'un match handicap et remportent les WWE Raw Tag Team Championships.

Le  lors des Survivor Series (2018), ils battent les champions par équipe de SmackDown : Cesaro & Sheamus au cours d'un Champions. vs Champions match . 

Le lendemain à Raw, ils perdent contre Chad Gable & Bobby Roode. La semaine suivante à Raw, ils conservent les titres par équipe de Raw en battant Roode & Gable. Le  à Raw, AOP & Drake Maverick battent Roode & Gable au cours d'un match qui était supposé être un un contre un entre Roode et Maverick.

Le  à Raw, AOP perdent les titres par équipe de Raw au cours d'un match handicap qui incluait Drake Maverick dans leur équipe contre Bobby Roode & Chad Gable.

Le  à Raw, AOP perdent un Fatal 4-Way tag team match déterminant les premiers aspirants aux titres par équipe de Raw au profit de The Revival. Ce match impliquait aussi The B-Team et The Lucha House Party.

À la suite d'une blessure de Akam, Rezar continue en solo en attendant le retour de son coéquipier. 

Le  lors du Kick-off du Royal Rumble (2019), Rezar perd avec Scott Dawson contre Bobby Roode & Chad Gable. Le , la WWE annonce avoir mis fin aux contrats d'Akam et de Rezar.

Caractéristiques au catch 

 Prises de finition
 (avec Akam) (Russian legsweep / Lariat combination)
Suplex en combo avec un Powerbomb (avec Akam)
 Managers
Paul Ellering
Drake Maverick
 Équipes et Clans  
The Authors of Pain/AOP (avec Akam) (2015-...)
 Seth Rollins, Murphy et les AOP (2019-...)

Palmarès

En arts martiaux mixtes 

|+ Résultats en arts martiaux mixtes de Gzim Selmani.

En catch 
  (WWE)
 1 fois champion par équipe de  avec Akam
1 fois champion par équipe de la NXT avec Akam
 Vainqueur du Dusty Rhodes Tag Team Classic (2016) avec Akam

Récompenses des magazines

Notes et références

Liens externes 
  

Naissance en juin 1994
Catcheur de la World Wrestling Entertainment
Naissance dans la province de Hollande-Septentrionale
Catcheur albanais
Pratiquant albanais d'arts martiaux mixtes